Исида, или Исет, Исис (, , ) — богиня в мифологии Древнего Египта
Имя цариц Древнего Египта:
 Исида (царица) — жена Тутмоса II и мать Тутмоса III (пасынка царицы-фараона Хатшепсут)
 Исида (дочь Аменхотепа III) — дочь фараона Аменхотепа III.
 Иситнофрет («Исида красивая») — жена Рамсеса II и мать Мернептаха
 Иситнофрет II — жена Мернептаха
  — жена Рамсеса III, мать Рамсеса IV и Рамсеса VI
  — дочь Рамсеса VI, жрица имевшая титулы «Супруга бога Амона» и «Божественная поклонница Амона»
  — имя нескольких дворянок и женщин царского рода

Организации 
 Изида — российская масонская ложа, основанная П.-Б. Рейхелем в Таллине в 1772-1776 гг.

Литература 
 «Разоблачённая Изида» — книга теософа Е. П. Блаватской
  () — английский журнал студентов Оксфордского университета, основан в 1892 г.
  () — французский эзотерический журнал, основан оккультистом и мартинистом Папюсом в 1890 г., в 1936 г. был переименован в «Études Traditionnelles» и издавался до 1992 г.
 «Изида» — «журнал оккультных наук», издававшийся в 1909—1916 гг. в Санкт-Петербурге, официальное издательство русских мартинистов, основной русский популяризатор и переводчик того времени книг по оккультизму, теософии и астрологии.

Фамилия 
 — японская фамилия и название клана. Известные носители:
 Исида, Акира (род. 1967) — японский сэйю.
 Исида, Аюми (род. 1997) — японский идол, участница группы Morning Musume.
 Исида Байган (1685—1744) — японский философ.
 Исида, Ёсио (род. 1948) — профессионал игры го.
 Исида, Масако (род. 1980) — японская лыжница.
 Исида Мицунари (1559—1600) — самурай, вассал Тоётоми Хидэёси.
 Исида, Мицухиро (род. 1978) — японский боец ММА.
 Исида, Нобухиро (род. 1975) — японский боксёр.
 Исида, Суи — японский мангака.
 Исида, Харуко (род. 1945) — японская фигуристка-одиночница.
 Персонажи аниме и манги «Блич»: Урю Исида, Рюкэн Исида.

Космос 
 (42) Изида — крупный астероид.
 Исис — мелкий кратер на Луне.

Другое 
 Иситас (исида) — лезгинское национальное блюдо.

См. также 
 Isis
 Покрывало Изиды